Vuist (hand), een dichtgeknepen hand
 Vuist (gereedschap), een hamer met een massief stalen kop